Дупли — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Калужская область 
 Дупли — село в Ферзиковском районе.

Псковская область 
 Дупли — деревня в Новоржевском районе.
 Дупли — деревня в Пушкиногорском районе.
 Верхние Дупли — деревня в Опочецком районе
 Нижние Дупли — деревня в Опочецком районе

Тверская область 
 Дупли — деревня в Сандовском районе.